Ferdinand Bader (ur. 21 maja 1981 we Freising) – niemiecki skoczek narciarski. Zawodnik klubu SC Auerbach. Zadebiutował w Pucharze Świata w Libercu w 2004 i tam zdobył swoje pierwsze punkty do klasyfikacji PŚ.

Jego rekord życiowy w długości lotu wynosi 213 metrów i został ustanowiony 6 marca 2004 w Vikersund w ramach Pucharu Kontynentalnego.

W 2006 zakończył karierę sportową.

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1981